De Grand Prix-wegrace van Tsjecho-Slowakije 1991 was de dertiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1991. De race werd verreden op 25 augustus 1991 op het Automotodrom Brno nabij Brno, Tsjecho-Slowakije.

Loris Capirossi werd voor het tweede seizoen op een rij gekroond tot 125 cc-kampioen met een tweede plaats in de race.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

Zijspanklasse

1991
Tsjecho-Slowakije